Édouard I est un nom porté par plusieurs souverains européens.

 Édouard I, roi d'Angleterre de 1272 à 1307 
 Édouard I, comte de Bar de 1295 à 1336
 Édouard I, roi de Portugal et des Algarves de 1433 à 1438
 Édouard I, duc de Parme et de Plaisance de 1622 à 1646
 Édouard  de Beaujeu (1316-1351), maréchal de France

Voir aussi